W rozgrywkach niemieckiej pierwszej ligi w sezonie 1964/1965 udział wzięło 16 drużyn. Tytułu mistrzowskiego bronił 1. FC Köln, beniaminkami byli Hannover 96 i Borussia Neunkirchen.

Tytuł Mistrza Niemiec w piłce nożnej wywalczył Werder Brema. Do II Bundesligi spadła Hertha BSC.

Wyniki meczów

Strzelcy

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1964 w piłce nożnej
1965 w piłce nożnej
1964 w Niemczech
1965 w Niemczech